Крастиньш () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Крастиньш, Ольгертс (1917—1941) — латвийский военный и политик, член президиума Народного Сейма.
 Крастынь, Ян Петрович (1890—1983) — советский хозяйственный и государственный деятель, академик АН Латвийской ССР.
 Крастиньш, Янис (род. 1943) — советский и латвийский архитектор, академик Латвийской академии наук.
 (85466) Крастиньш — типичный астероид главного пояса, который был открыт в 3 мая 1997 года бельгийским астрономом Эриком Эльстом.